Johann Karl bezeichnet folgende Herrscher:

 Johann Karl (Pfalz-Gelnhausen) (1638–1704), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Gelnhausen
 John Charles Francis von Großbritannien und Irland (1905–1919), britischer Prinz
 Juan Carlos I. (* 1938), König von Spanien
Siehe auch:
 Giancarlo
 Juan Carlos